

Letteratura
The High and the Mighty – romanzo del 1953 di Ernest K. Gann

Cinema
Prigionieri del cielo (The High and the Mighty) – film statunitense del 1954 diretto da William A. Wellman

Musica
The High and the Mighty – album di Donnie Iris